u Hrvatskoj:
 Ugarci, prigradsko naselje grada Požege
u Bosni i Hercegovini:
 Ugarci, naselje u općini Bosansko Grahovo